Batalla del Garellano puede referirse a dos batallas libradas a orillas de este río italiano:

Batalla del Garellano (915), entre las tropas cristianas y sarracenas.
Batalla del Garellano (1503), entre las tropas francesas del Marqués de Saluzzo y las españolas del Gran Capitán.